Beavercreek – città dell'Ohio
 Beavercreek – township dell'Ohio
 Beavercreek – località dell'Oregon

Pagine correlate
Beaver Creek